Padernello è il toponimo di due frazioni italiane
 Padernello – frazione di Borgo San Giacomo in provincia di Brescia
 Padernello – frazione di Paese in provincia di Treviso